Фреймингем () — город () в США, в округе Миддлсекс штата Массачусетс. Население —  человек (2010).

Демография 
По возрастным диапазонам населения распределялось следующим образом: 20,9 % — лица моложе 18 лет, 65,5 % — лица в возрасте 18-64 лет, 13,6 % — лица в возрасте 65 лет и старше. Медианный возраст жителя составляет 38,0 года. На 100 лиц женского пола в городе приходилось 93,5 мужчин; на 100 женщин в возрасте от 18 лет и старше — 90,8 мужчин также старше 18 лет.

Уроженцы 
 Мандино, Ог
 Уолден, Эшли
 Фоли, Мэри Джо
 Шифф, Адам

Примечания 

Города Массачусетса
Населённые пункты округа Мидлсекс (Массачусетс)